Aci e Galatea – opera di Jean-Baptiste Lully
 Aci e Galatea – opera di Marc-Antoine Charpentier
 Aci e Galatea – masque di Georg Friedrich Händel
 Aci e Galatea – quadro di Claude Lorrain